Скомаровський — прізвище.

 Скомаровський Вадим Петрович ( 1937) — український поет.
 Віталій Скомаровський ( 1963) — римо-католицький церковний діяч, єпископ Луцької дієцезії.
 Скомаровський Володимир Володимирович ( 1958) — український політик.

Див. також 
 Скоморовський